Миладин Стевановић (Бијељина 11. фебруар 1996) српски је фудбалер који наступа за Чукарички. Висок је 180 центиметара, а игра у одбрани, као десни бек, или штопер.

Сезону 2013/14. провео је на позајмици у Телеоптику. Дебитовао је за први тим Партизана 23. октобра 2014. у мечу групне фазе Лиге Европе против турског Бешикташа. Са Партизаном је освојио једну титулу шампиона Србије и један трофеј у националном купу.
Учествовао је на Европском првенству за играче до 19 година 2014. године. Председник Републике Српске, Милорад Додик, одликовао је Стевановића Медаљом заслуга за народ.

Првог дана маја 2019. године, Стевановић је доживео тежу повреду током првенствене утакмице између Чукаричког и крушевачког Напретка. Након медицинских предгледа, потврђено је оштећење предњих укрштених лигамената колена, те је фудбалер неколико дана касније оперисан у Риму. Након опоравка, поново је почео да тренира крајем јула исте године.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде, признања и одликовања

Екипно 
Партизан
 Првенство Србије : 2014/15.
 Куп Србије : 2015/16.

Репрезентативно 
Србија до 20 година
 Светско првенство за играче до 20 година старости :  2015.

Појединачно 
 Медаља заслуга за народ Републике Српске

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Бијељине
Српски фудбалери
Фудбалери Партизана
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Кајсериспора
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије
Српски спортисти из Босне и Херцеговине
Одбрамбени играчи у фудбалу